de Terreur, een periode in de Franse Revolutie
 hiervan afgeleid, ieder schrikbewind
 Terrorisme
 Terrorcore, een muziekstroming binnen de hardcore
 Straatterreur
 staatsterreur, zie onder Terrorisme
 de Rode Terreur, een revolutionair schrikbewind
 de Witte Terreur, een contrarevolutionair schrikbewind
 Terreur (strip), Belgische stripreeks